Esistono più comuni francesi con questo nome

Bonnay – Doubs
Bonnay – Saona e Loira
Bonnay – Somme